Це дискографія американського панк-рок гурту Rancid, яка містить 9 студійних альбомів, два міні-альбоми, дві збірки та 17 синглів.

Студійні альбоми

Спільні альбоми

Міні-альбоми

Збірки

Сингли

Відео-альбоми

Музичні відео

Поява у збірках 
 «Brixton» — Rock Stars Kill 1994
 «Can't Forgive» — Land of Greed… World of Need (Embrace tribute) 1994
 "Hyena, " «I Wanna Riot» — Punk-O-Rama Vol. 1 1994
 «I Wanna Riot (feat. Stubborn All-Stars)» — Beavis and Butt-Head Do America soundtrack 1996
 «Just a Feeling» — «Fat Music For Fat People» 1994
 «Sidekick» — Punk-O-Rama Vol. 2 1996
 «The Brothels» — Give 'Em the Boot 1997
 «The Harder They Come» — Tibetan Freedom Concert 1997
 «Rats in the Hallway» — Punk-O-Rama Vol. 3 1998
 «Brad Logan» — Chef Aid: The South Park Album 1998
 «Lethal» — Skaliente 1998
 «Cheat» — «Burning London: The Clash Tribute» 1999
 «Blacklisted» — Short Music for Short People 1999
 «If the Kids Are United» — Give 'Em the Boot II 1999
 «Misty Days» (Buju Banton w/ Rancid) — Give 'Em the Boot II 1999
 «Bruk Out» (Buccaneer w/ Rancid) — Give 'Em the Boot II 1999
 «1998» — Punk-O-Rama Vol. 4 1999
 «No More Misty Days» (w/ Buju Banton) — Unchained Spirit 2000
 «Maxwell Murder» — Dave Mira Freestyle BMX Soundtrack 2000
 «Poison» — Punk-O-Rama Vol. 5 2000
 «It's Quite Alright» — Punk-O-Rama Vol. 6 2001
 «Golden Gate Fields» — Give 'Em the Boot III 2002
 «Bob» — Punk-O-Rama Vol. 7 2002
 «Sheena Is a Punk Rocker» — We're a Happy Family - A Tribute to Ramones 2003
 «Out of Control» — Need for Speed: Underground soundtrack 2003
 «As Wicked» — Punk-O-Rama Vol. 8 2003
 «Killing Zone» — Give 'Em the Boot IV 2004
 «Tropical London» — Punk-O-Rama Vol. 9 2004
 «Fall Back Down» — Tony Hawk Underground 2 soundtrack 2004
 «White Knuckle Ride» — Punk-O-Rama Vol. 10 2005
 «Tattoo» — Give 'Em the Boot V 2006
 «Endrina» — Give 'Em the Boot VI 2007
 «Salvation» — Guitar Hero II soundtrack (в якості кавера записаного продюсерами гри, тільки для Xbox 360) 2007
 «Fuck You» — Oi! This is Streetpunk, Volume Two 2012
 «Silence is the Only Rule» — Oi! Ain't Dead 5 — Rebellion Records 2016

Офіційні концертні записи 
Наприкінці 2006 Rancid розпочали продаж офіційних концертних записів на своєму вебсайті. Наступні шоу починаючи з Summer Tour 2006 були професійно записані та продаються у mp3 та FLAC форматах.

 Live in Canada Recorded: December 9, 2006 Venue: Montreal
 Live in the UK Recorded: November 20, 2006 Venue: Brighton UK
 Live in the UK Recorded: November 19, 2006 Venue: Bristol UK
 Live in the UK Recorded: November 16, 2006 Venue: London, UK
 Live in the UK Recorded: November 13, 2006 Venue: Newcastle UK
 Live in the UK Recorded: November 12, 2006 Venue: Nottingham, UK
 Summer Tour 2006 Recorded: October 16, 2006 Venue: Live from San Diego
 Summer Tour 2006 Recorded: October 11, 2006 Venue: Live from Anaheim
 Summer Tour 2006 Recorded: October 6, 2006 Venue: Live from Salt Lake City
 Summer Tour 2006 Recorded: October 5, 2006 Venue: Live from Salt Lake City
 Summer Tour 2006 Recorded: October 1, 2006 Venue: Live from Calgary
 Summer Tour 2006 Recorded: September 13, 2006 Venue: Live from Minneapolis
 Summer Tour 2006 Recorded: September 12, 2006 The House of Blues: Live from Chicago
 Summer Tour 2006 Recorded: September 11, 2006 The House of Blues: Live from Chicago
 Summer Tour 2006 Recorded: September 9, 2006 Venue: Live from Detroit
 Summer Tour 2006 Recorded: September 8, 2006 Venue: Live from Detroit
 Summer Tour 2006 Recorded: September 7, 2006 Venue: Live from Columbus
 Summer Tour 2006 Recorded: September 6, 2006 Venue: Live from Cleveland
 Summer Tour 2006 Recorded: August 27, 2006 Venue: Live from New York City
 Summer Tour 2006 Recorded: August 26, 2006 Venue: Live from New York City
 Summer Tour 2006 Recorded: August 25, 2006 Venue: Live from New York City
 Summer Tour 2006 Recorded: August 24, 2006 Venue: Live from New York City
 Summer Tour 2006 Recorded: August 23, 2006 Venue: Live from Boston
 Summer Tour 2006 Recorded: August 20, 2006 Venue: Live from Philadelphia
 Summer Tour 2006 Recorded: August 19, 2006 Venue: Live from Philadelphia
 Summer Tour 2006 Recorded: August 18, 2006 Venue: Live from Washington DC
 Summer Tour 2006 Recorded: August 17, 2006 Venue: Live from Washington DC
 Summer Tour 2006 Recorded: August 16, 2006 Venue: Live from Washington DC
 Summer Tour 2006 Recorded: August 1, 2006 Venue: Live from Albuquerue
 Summer Tour 2006 Recorded: July 21, 2006 Venue: Live from Miami
 Summer Tour 2006 Recorded: July 19, 2006 Venue: Live from Orlando

Примітки 

Rancid